Копиевы (Копьевы) — русский дворянский род.

Степан Иванович Копиев, крещёный еврей, вступил в подданство России при покорении Смоленска (1655). Один из его сыновей, Данило, был обер-комиссаром в Верхотурье, а другой, Самойло — членом ревизион-коллегии. Пётр Данилович Копиев, воевода в Цывильске, был убит Пугачёвым в 1771 году. 

Род Копиевых был внесён в VI часть родословной книги Санкт-Петербургской и Ярославской губерний Российской империи.

Девиз рода Копьевых: «Не поколеблет».

Литература 
 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены молнии